Марти́н Гасто́н Демиче́лис (; 20 декабря 1980, Хустиниано Поссе, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник известный по выступлениям за клубы «Бавария», «Малага», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины. Участник чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

Карьера

«Ривер Плейт» 
Начал профессиональную футбольную карьеру в 1998 году в «Ривер Плейт», но ему не удавалось закрепить за собой место в стартовом составе вплоть до 2001 года. Он сыграл несколько хороших игр за «Ривер Плейт» и обратил этим на себя внимание селекционеров мюнхенской «Баварии».

«Бавария» 
Его первый сезон в «Баварии» прошёл не слишком хорошо, поскольку он получил несколько мелких травм подряд, но под руководством опытного тренера Феликса Магата он в итоге смог заиграть в основном составе. Мартин также сыграл жизненно важную роль в завоевании «Баварией» титулов чемпиона Германии в 2005 и 2006 годах. 11 сентября 2007 года, он забил свой первый гол за сборную, в товарищеском матче против сборной Австралии, в котором его команда выиграла 1:0.

«Малага» 
24 декабря 2010 года Мартин Демичелис перешёл в испанскую «Малагу». Он будет выступать за испанский клуб на правах аренды сроком на полгода с возможностью продления ещё на два года. Сам защитник сказал: «Изначально у меня были варианты перейти в „Севилью“, „Валенсию“, „Наполи“ и „Фиорентину“. Однако я сделал свой выбор в пользу „Малаги“ вследствие того, что команду возглавил Пеллегрини. Я знаю его ещё со времён совместной работы в аргентинском „Ривер Плейт“. Мы тогда стали чемпионами страны, и у нас с Пеллегрини очень хорошие взаимоотношения. Мы доверяем друг другу».
8 января 2011 года Демичелис дебютировал в составе «Малаги» в рамках 18-го тура чемпионата Испании 2010/11 против «Атлетика» из Бильбао. Матч закончился вничью 1:1, а Демичелис на 81-й минуте забил свой первый гол за испанский клуб.

22 августа 2012 года в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА Демичелис забивает гол греческому «Панатинаикосу», а «Малага» побеждает 2:0. 15 декабря в поединке против «Севильи» Мартин забил победный гол.

«Атлетико» и «Манчестер Сити» 
11 июля 2013 года Демичелис перешёл в мадридский «Атлетико». У него закончился контракт с «Малагой» и он достался «Атлетико» бесплатно. Мартин подписал контракт на 1 год.

В августе того же года Демичелис перешёл в английский «Манчестер Сити» так и не сыграв за «Атлетико» ни одного матча. Сумма трансфера составила 5 млн фунтов. Контракт был подписан на два года. Мартин выбрал «26» номер. В «Манчестере» Демичелис вновь воссоединился с Мануэлем Пеллегрини, с которым он ранее сотрудничал в «Малаге» и «Ривер Плейте». 27 октября в матче против лондонского «Челси» он дебютировал в английской Премьер лиге. 22 марта 2014 года в поединке против «Фулхэма» Мартин забил свой первый гол за «Сити». В своём первом сезоне в Англии он выиграл Премьер-лигу и завоевал Кубок Футбольной лиги. В начале 2015 года Демичелис продлил контракт с «Манчестер Сити» до конца сезона 2015/16.

«Эспаньол» 
После завершения сезона 2015/16 «Манчестер Сити» не продлил контракт с защитником, и 10 августа он подписал контракт с «Эспаньолом» на один сезон. 22 октября в матче против «Эйбара» он дебютировал за новую команду. В начале 2017 года клуб расторг контракт с Мартином и он стал свободным агентом.

Возвращение в «Малагу» 
С 18 января 2017 года Демичелис подписал полугодовое соглашение со своим бывшим клубом «Малагой». 15 мая 2017 года объявил, что по окончании сезона завершит игровую карьеру.

Международная карьера 

12 ноября 2005 года в товарищеском матче против сборной Англии Демичелис дебютировал за сборную Аргентины. В том же году он был вызван в национальную команду для участия в Кубке конфедераций. На турнире Мартин был запасным и не сыграл ни минуты. 11 сентября 2007 года в матче против сборной Австралии Демичелис забил свой первый гол за сборную.

В 2010 году Мартин был включен в заявку национальной сборной на Чемпионат мира в ЮАР. На турнире он сыграл в матчах против сборных Нигерии, Южной Кореи, Мексики, Германии, а в поединке против сборной Греции забил гол.

В 2014 году Демичелис во второй раз принял участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Нидерландов и Германии. По итогам соревнований Мартин стал серебряным призёром чемпионата.

Голы за сборную Аргентины

Достижения 
Командные

Ривер Плейт
 Чемпионат Аргентины по футболу — 1999, 2000, 2002, 2003

Бавария
 Чемпионат Германии по футболу — 2005, 2006, 2008, 2010
 Обладатель Кубка немецкой лиги — 2004, 2007
 Обладатель Кубка Германии — 2005, 2006, 2008, 2010
 Обладатель Суперкубка Германии — 2010

Манчестер Сити
 Премьер-лига — 2013/14
 Обладатель Кубка Футбольной лиги — 2013/14, 2015/16

Международные

Аргентина
 Кубок конфедераций — 2005
 Чемпионат мира по футболу — 2014
 Кубок Америки — 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Эспаньол»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Бавария II»
Тренеры ФК «Ривер Плейт»